Optimus kan avse:

 Optimus AB – en svensk tillverkare av bl.a. friluftskök
 Optimus Advokatbyrå – en advokatbyrå i Stockholm
 Optimus Telecomunicações – en portugisisk telekomoperatör
 LG Optimus – en serie smartphones från LG Electronics
 Optimus S.A. – en polsk datormontör
 Optimus tangentbord – ett ryskt koncepttangentbord
 Nvidia Optimus – en teknologi som sparar batteri i bärbara datorer från Nvidia
 Optimus Prime – en figur i Transformers